Kyriakos (griechisch Κυριάκος) ist ein Familienname und ein männlicher Vorname.

Namenstag 
 29. September

Namensträger 
 Kyriakos (Anachoret) (449–557), byzantinischer Mönch

Familienname 
 Diomidis Kyriakos (1811–1869), griechischer Politiker und Autor
 Konstantinos Kyriakos (1800–1880), rumänischer Schauspieler und Revolutionär

Vorname 
 Kyriakos Stamatopoulos (* 1979), griechisch-kanadischer Fußballtorwart

Siehe auch 
 Cyriacus

Männlicher Vorname
Familienname
Griechischer Personenname